2 miejscowości w Polsce:
 Kuny – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów 
 Kuny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów

Zobacz też 
 kuna